El término Parnaso puede referirse a:

Parnaso, personaje y lugar de la mitología griega, del que derivan los demás usos.

Topónimos

Grecia
Monte Parnaso
Parque Nacional del Monte Parnaso
Parnassos (Grecia), municipio de Fócida.
Parnassos Ski Centre, la mayor estación de esquí de Grecia, compuesto de dos secciones: Kellaria y Fterolakka.

Otros lugares
 Montparnasse, barrio de París.
 El nombre anterior de Mount Sutro (Monte Sutro, Sutro), colina de San Francisco (California).
 Mont Parnasse, la montaña más alta de la isla Union (Grenadines).
 Parnassus (Nueva Zelanda), ciudad de la costa oriental de la isla del sur.
 Mount Parnassus (Colorado), una de las Thirteener (montañas estadounidenses superiores a 13.000 pies)

Fitónimo
 Parnassia, género botánico conocido como hierba del Parnaso.

Zoónimos 
 Parnassiinae (mariposas apolo): Parnassiini: Parnassius

Títulos de obras artísticas y literarias
 El Parnaso (Rafael), fresco de las Estancias del Vaticano, (Roma, 1509).
El Parnaso (Poussin), lienzo del Museo del Prado, 1630-1631.
 Friso del Parnaso, pedestal del Albert Memorial (Londres, 1876).
 Viaje del Parnaso (Cervantes)
 El Parnaso (Daza)
 El Parnaso español (título de varias obras -Palomino, Sedano-).
 Le Parnasse contemporain, antología poética del siglo XIX, de donde proviene el movimiento parnasiano.
 Parnassus (revista estadounidense), revista literaria estadounidense.
 Parnassos (revista griega), revista literaria griega publicada entre 1877 y 1899 por la Parnassos Literary Society en Atenas.
 The Imaginarium of Doctor Parnassus (2009), película de Terry Gilliam.
 Parnassus on Wheels (1917), novela de Christopher Morley.

Véase también
Canon occidental
Ars gratia artis
Parnasianismo